Zur Sonne steht für
 Großloge Zur Sonne, deutsche Freimaurerloge 

Gasthaus zur Sonne (Gasthaus Sonne) steht für
 Gasthaus Sonne (Balingen)
 Gasthaus zur Sonne (Böckingen)
 Gasthaus zur Sonne (Heilbronn)
 Gasthaus Zur Sonne (Merkendorf)
 Gasthaus zur Sonne (Neuendettelsau)
 Gasthaus Sonne (Oberderdingen)
 Gasthaus Sonne (Lauffen am Neckar)
 Zur Sonne (Nemsdorf)

Siehe auch:
 Haus zur Sonne